Der Barnard-Katalog ist ein Katalog von 349 Dunkelwolken nördlich der Deklination −35°. Er wurde 1919 in einer ersten Version vom US-amerikanischen Astronomen Edward Barnard herausgegeben, der seit etwa 1900 auf fotografischem Wege die Natur der nichtleuchtenden interstellaren Materie untersuchte. 1927 erschien die erweiterte Version.

Der Katalognummer wird meist ein B vorangesetzt, z. B. B92 für Barnard 92.

Siehe auch 
 Liste astronomischer Kataloge

Quellen 
 Barnard-Katalog
 Susanne Friedrich et al: Handbuch Astronomie, Kapitel Galaktische Nebel. Oculum-Verlag 2015

Astronomische Datensammlung
Edward Barnard als Namensgeber